Johann Christoph Eisenmenger ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Eisenmenger der Ältere (1592–1663), deutscher Mediziner 
 Johann Christoph Eisenmenger der Jüngere (1620–1670), deutscher Mediziner